Файли з розширенням .obj можуть містити:
 Об'єктний модуль для передачі лінкеру.
 Relocatable Object Module Format, основний формат об'єктних файлів у MS-DOS і OS/2
 Тривимірні моделі

Див. також 
 OBJ (мова програмування)

O